El término patán puede referirse:

a un hombre zafio y tosco (según la RAE, proviene de «pata»),
a patán, nombre con que se conoce en español a la etnia pashtún, de Afganistán;
a patán, un idioma de Afganistán;
a Patán, uno de los dioses mayas del inframundo, el cual —al igual que Quixic— causaba la muerte a los hombres en los caminos;
a Patán, un personaje de dibujos animados;
a Patán, un grupo argentino de metal pesado;

Enlaces externos